Saint-Auban ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Saint-Auban im Département Alpes-Maritimes
 Saint-Auban-d’Oze im Département Hautes-Alpes
 Saint-Auban-sur-l’Ouvèze im Département Drôme